Desmethus är ett släkte av mångfotingar. Desmethus ingår i familjen Platydesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Desmethus